Фридрих Конрад Август Фик (; ) — немецкий филолог.

Большую часть жизни прожил в Гёттингене, где изучал филологию под руководством Теодора Бенфея. Окончил Гёттингенский университет. Работал с 1858 года учителем в гимназии, в 1876 году стал профессором сравнительной филологии Гёттингенского университета (до 1888), в 1888 году — профессором университета в Бреслау, ныне Вроцлав, Польша (до 1891). Из-за слабого здоровья был вынужден оставить должность, но продолжал самостоятельные исследования.

Изучал этимологию индоевропейских языков, древнегреческий эпос. В своей работе «Сравнительный словарь индогерманских языков» (1868, 2-е издание 1870) первым провёл всесторонний сравнительный анализ родственных слов в индогерманских языках.

Работы 
 «Сравнительный словарь индогерманских языков» («Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen», 1868).
 «Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklart und systematisch geordnet» (1874).
 «Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas» (1875).
 «Die Homerische Odyssee» (1883).
 «Ilias, nach ihrer Entstehung betrachtet und in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt» (1885).

Примечания

Литература 
 

Филологи Германии
Преподаватели Гёттингенского университета
Члены Гёттингенской академии наук